Муниципа́льное образова́ние Городи́щенское — сельское поселение в составе Нюксенского района Вологодской области.

Административный центр — село Городищна.

География 
Расположено на юге района. Граничит:
 на севере с Нюксенским сельским поселением,
 на западе с Маркушевским сельским поселением Тарногского района,
 на юге с Игмасским сельским поселением, Рослятинским, Подболотным и Логдузским сельскими поселениями Бабушкинского района,
 на востоке с Трофимовским сельским поселением Кичменгско-Городецкого района.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Городищенского сельского поселения существовали:
 Брусенский сельсовет с центром Брусенец, включавший 5 населённых пунктов (ОКАТО 19 236 808),
 Брусноволовский сельсовет с центром Брусноволовский Погост, включавший 14 населённых пунктов (ОКАТО 19 236 812),
 Городищенский сельсовет с центром Городищна, включавший 41 населённый пункт (ОКАТО 19 236 824),
 Космаревский сельсовет с центром Матвеевская, включавший 23 населённых пункта (ОКАТО 19 236 836).

16 ноября 2000 года были упразднены деревни Быстрое, Веселково, Высокая, Катково, Малые Мысы, Овинцы Городищенского сельсовета.

4 июля 2001 года были упразднены деревни Тулупово Брусноволовского сельсовета, Заовчище, Зачащная, Попово, Сельменгские Половники Космаревского сельсовета.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в составе Нюксенского района были образованы:
 сельское поселение Городищенское с центром Городищна, в которое вошли Городищенский и Космаревский сельсоветы,
 сельское поселение Брусенское с центром Брусенец, в которое вошёл Брусенский сельсовет,
 сельское поселение Брусноволовское с центром Брусноволовский Погост, в которое вошёл Брусноволовский сельсовет.

8 апреля 2009 года Брусенское, Брусноволовское, Городищенское сельские поселения были объединены в муниципальное образование Городищенское с центром в селе Городищна.

Население 

Численность муниципального образования Городищенское по состоянию на 1 января 2014 года по данным главы сельского поселения составила 2526 человек (данная цифра на 25 % превышает данные Росстата за 2013 год. Так как никаких административных изменений в 2013 году не было, очевидно, что эта цифра не достоверна), в том числе трудоспособного населения 1548 человек. В 2013 году родилось 27 детей, умерло 46 человек.

Состав сельского поселения 

2 мая 2020 года были упразднены деревни: Запольная, Левково, Новая Дуброва, Пригорово, Семейные Ложки, Струбиха, Черемисские.

Лесозаготовка 
Лесозаготовкой и производством пиломатериалов занимаются 16 индивидуальных предпринимателей. В 2013 году объём фактически заготовленной древесины составил 89,2 тыс.куб.м., произведено пиломатериалов и погонажных изделий 10,9 тыс. куб.м., что составляет 45,3 % к уровню района.

Сельское хозяйство 
На территории муниципального образования осуществляют производственную деятельность 3 сельскохозяйственные организации (ООО «Мирный +», ООО «СП Нюксенский маслозавод-2», «СПК (колхоз) Нюксенский»).

Инфраструктура 
 3 общеобразовательные школы (Городищенская СОШ, Брусенская ООШ, Брусноволовская ООШ)
 4 детских сада (Юшковский, Городищенский, Брусенский, Брусноволовский)
 Городищенская участковая больница
 6 фельдшерско-акушерских пунктов (Макаринский ФАП, Космаревский ФАП, Юшковский ФАП, Брусенский ФАП, Брусноволовский ФАП, Великооктябрьский ФАП)
 5 учреждений культурно-досугового типа на 120 мест (Городищенский ДК, Брусенский клуб, Брусноволовский клуб, Юшковский клуб, Макаринский клуб — филиалы МБУК «КДЦ Городищна»)
 5 библиотек (Городищенская, Юшковская, Брусенская, Брусноволовская, Макаринская — филиалы МКУК «ЦБС НМР»).

Расстояния до райцентра 

 Упразднённые в 2000—2001 населённые пункты

 Населённые пункты, упразднённые в 2020

Примечания

Ссылки 
 Муниципальное образование Городищенское на сайте администрации Нюксенского района

Муниципальные образования Нюксенского района
Сельские поселения Вологодской области